autostrada A5 – autostrada w Austrii
 autostrada A5 – autostrada w Chorwacji
 autostrada A5 – autostrada we Francji
 autostrada A5 – autostrada w Holandii
 autostrada A5 – autostrada w Niemczech
 autostrada A5 – autostrada w Portugalii
 autostrada A5 – autostrada w Rumunii
 autostrada A5 – autostrada w Szwajcarii
 autostrada A5 – autostrada we Włoszech